Профайлинг («англ. profile» — профиль)  — это совокупность психологических методов оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков: характеристик внешности, вербального и невербального поведения, вегетатики. Основу изучения личности в профайлинге составляет оперативная характерология, вторая составляющая заключается в безынструментальном распознавании лжи (верификации информации). На выходе получается профиль личности с возможностью рекомендаций и прогнозирования.

Изначально термин «профайлинг» употреблялся в криминалистике (профилирование) в контексте составления поискового психологического портрета (профиля личности) преступника. В настоящее время термин используется шире, наряду с оперативно-розыскной деятельностью, профайлинг применяется при отборе кадров, обеспечения безопасности на транспорте, в психологической практике в случае потребности быстрой (оперативной) диагностики личности. Основой профайлинга  является наблюдение и структурированный опрос, при этом порой выявляется именно скрытая психологическая информация о человеке.

История 
В криминологии:

Считается, что одна из первых попыток составления психологического портрета принадлежит британскому хирургу Томасу Бонду, которую он предпринял в 1888 году в отношении личности Джека-потрошителя.

Использование специалистов-профайлеров с целью выявления потенциально опасных пассажиров с точки зрения возможности осуществления противоправных действий, прежде всего террористической направленности, впервые были реализованы в Израиле в конце 70-х гг. ХХ в. авиакомпанией Эль-Аль (El Al). Использовались комплексные анкеты с целью выявления нестандартных реакций пассажиров на достаточно простые вопросы, технология базировалась на основных психологических паттернах (стереотипов поведения). Метод получил развитие и стал использоваться службами авиационной безопасности в большинстве европейских стран и США (1984 г., модифицированный вариант компании «ICTS»).

В настоящее время профайлинг активно используется правоохранительными органами (обеспечение общественного правопорядка, безопасности на транспорте, в местах массового скопления людей, проведения следственно-оперативных мероприятий).

В психологии:

Метод «профайлинга» опирается на необихевиористский подход, базируется на исследованиях ряда психологов по распознаванию эмоций, вербального и невербального поведения, психологии обмана (П. Экман, Олдерт Фрай, Д. Мацумото, Д. Моррис, М. Нэпп, Р. Плутчик, Д. Холл, К. Изард, Ф. Фарелли, Дж. Хессет, Д. Эфрон, Д. Наварро, М. Карлинс, Л. Лаундес, В. Ф. Биркенбил, Г. Дюшенн ("улыбка Дюшенна") и др.). Например, основываясь на исследованиях психолога Поля Экмана (1978) по изучению эмоциональных экспрессий, была создана компания «Пол Экман Групп», которая разработала компьютерные программы позволяющих считывать эмоциональные состояния человека (в аэропортах, при обучении полицейских), используются специальные тренажеры, основанные на системе кодирования лицевых движений (FACS — Facial Action Coding System).

В России развивались такие составляющие профайлинга как психофизиология (А. Я. Бродецкий, И. А. Сикорский, Е. П. Ильин, А. Р. Лурия («Методика сопряжённых моторных реакций»), П. В. Симонов, Ю. В. Щербатых, Г. И. Россолимо, В. А. Лабунская и др.); практическая характерология (А. П. Егидес, В. В. Пономаренко, П. В. Волков); "Визуальная психосемиотика общения" (Е. А. Петрова), "Психологическая наблюдательность профайлера" (М. А. Коваленко).

Наиболее проблемным аспектом профайлинга является т. н. этнический профайлинг, основанный на допущении связи между этнической принадлежностью человека и возможностью противоправного поведения.

Содержание метода 
Инструменты профайлинга.

Основные:

 Оперативная психодиагностика (определение психотипа человека)
 Распознавание лжи и чтение эмоций (безынструментальная детекция лжи: по мимике, жестам, речи, ВНС)

Дополнительные:

 Жесткие переговоры, работа с манипуляциями (для подавления «жесткого» формата переговоров, например)
 Трансовые и гипнотехнологии.
 Вербовка и нетворкинг (искусство завязывания связей).
 Графология, почерковедение
 Чтение по чертам лица 
 Социальная инженерия.

См. также 
 Профилирование (криминалистика)
 Телесериал «Обмани меня» (2009)
 Физиогномика
 Личность преступника
 Микровыражение

Примечания 

Невербальное общение
Психодиагностика
Психодиагностические методики